

Sciences et techniques 
En biologie :
 Valencia est un genre de poissons osseux, le seul de la famille des Valenciidae.
 L'orange Valencia est une variété d'orange.

Culture et société

Cinéma 

 Valencia, un film américain réalisé par Dimitri Buchowetzki en 1926 ;
 Valencia, un film allemand réalisé par Jaap Speyer en 1927 ;
 Valencia (), un film espagnol réalisé par Juan de Orduña en 1957.

Édifices 
 L'hôtel La Valencia est un hôtel situé à San Diego, en Californie (États-Unis) ;

Musique 
 Valencia est une chanson de paso doble.
 Valencia est un groupe de pop punk américain.

Patronyme 

 Adolfo Valencia : joueur de football colombien ;
 Alejandra Valencia : archère mexicaine ;
 Angie Sanclemente Valencia : mannequin et trafiquante de drogue colombienne ;
 Ann Marie Valencia : artiste peintre anglaise
 Antonio Valencia : joueur de football équatorien ;
 Carmen Tórtola Valencia (1882-1955), danseuse et chorégraphe espagnole.
 Diego Valencia : joueur de football chilien ;
 Enner Valencia : joueur de football équatorien ;
 Joel Valencia (1994-), footballeur équatorien ;
 Leonardo Valencia (1969-) : écrivain équatorien ;
 Leonardo Valencia : joueur de football chilien ;
 Marta Mendía Valencia (1975-), athlète espagnole ;
 Pedro de Valencia (1554-1620) : humaniste espagnol ;
  (1880-?) : ecclésiastique et compositeur chilien ;
 Ruber Alveiro Marín Valencia (1968-), coureur cycliste colombien ;
 Wilmar Valencia (1961-), joueur et entraîneur de football péruvien.

Toponyme

Colombie 
 Valencia, une municipalité du département de Córdoba ;

Équateur 
 Valencia, un canton ;
 Valencia, une ville, chef-lieu du canton du même nom ;

Espagne 
 Valencia, une zone vinicole d'appellation d'origine contrôlée ;

États-Unis 
 Valencia, un quartier de la ville de Santa Clarita, dans l'État de Californie ;
 Valencia, une ville de l'État du Nouveau-Mexique ;
 le comté de Valencia, un comté de l'État du Nouveau-Mexique ;
 Valencia, une ville de l'État de Pennsylvanie ;
 Valencia West, une ville de l'État de l'Arizona ;

Philippines 
 Valencia, une ville de l'île de Bohol ;
 Valencia, une ville du Negros oriental ;
 Valencia City, une ville de la province de Bukidnon ;
 Nueva Valencia, une municipalité de la province de Guimaras ;

Venezuela 
 Valencia, ville et chef-lieu de la municipalité de Valencia et capitale de l'État de Carabobo ;
 Valencia, l'une des 14 municipalités de l'État de Carabobo.

Patronyme hispanique